Henggeler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Henggeler (1807–1888), Schweizer Unternehmer und liberaler Politiker
 August Henggeler (1848–1929), Schweizer Unternehmer und liberaler Politiker 
 Courtney Henggeler (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Henggeler (* 1988), Schweizer Radrennfahrer
 Heinrich Henggeler (1851–1905), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Josef Henggeler (1889–1950), Schweizer Politiker (SP)
 Meinrad Henggeler (1792–1869), Schweizer Unternehmer und liberaler Politiker
 Otto Henggeler (1877–1947), Schweizer Politiker
 Paul Henggeler (auch Hengeler; 1773–1864), Schweizer Dichter
Rudolf Henggeler (1890–1971), Schweizer Benediktiner und Historiker

Siehe auch:
 Hengeler